Литлтон (, иногда встречается также написание Литтлтон) — многозначный термин.

Фамилия 
 Литтлтон, Майкл (1938—2002) — ирландский шахматист.
 Литлтон, Реймонд Артур (1911—1995) — английский астроном и математик.
  (ок. 1407—1481) — английский судья и писатель.

Двойная фамилия 
 Литтлтон-Роджерс, Джордж (1906—1962) — ирландский и американский теннисист.

Персонажи 
 Клэр Литтлтон (англ. Claire Littleton) — персонаж и одна из главных героев телесериала «Остаться в живых».

Топоним

США 
  — невключённая территория в Айове.
  — невключённая территория в Западной Виргинии.
  — деревня в Иллинойсе.
 Литлтон () — город в Колорадо.
  — город в Массачусетсе.
  — город в штате Мэн.
  — город в Нью-Гэмпшире.
  — город в Северной Каролине.

Прочие страны 
  — деревня в Великобритании.
  — община в Великобритании.
  — деревня в Великобритании.
  — община в Великобритании.
  — деревня в Великобритании.
  — община и деревня в Великобритании.
 Литлтон () — деревня в Ирландии.

Географические объекты 

 Острова Литтлтон — группа островов в проливе Смита.
 Литтлтон — остров в группе островов Литтлтон.

См. также